Сигнальный — топоним в России.

 Сигнальный — мыс на побережье Финского залива.
 Сигнальный — мыс на Петропавловской косе в Охотское море.
 Сигнальный — остров в составе Малой Курильской гряды.
 Сигнальный — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.